Гардендејл има више значења:
 Гардендејл (Тексас)
 Гардендејл (Алабама)